Tag der Muttersprache steht für:
 Internationaler Tag der Muttersprache, internationaler Gedenktag am 21. Februar
 Tag der Muttersprache (Armenien), nationaler Feiertag am 21. Februar, siehe Feiertage in Armenien
 Tag der Muttersprache (Bangladesch), nationaler Feiertag am 21. Februar, siehe Bangladesch #Feiertage
 Tag der Muttersprache (Estland), nationaler Feiertag am 14. März